Бори́с Алекса́ндрович Казако́в () — советский футболист, нападающий. Первый тренер — Михаил Сенин. Мастер спорта (1961). За сборную СССР сыграл в 6 матчах, забил 1 гол. За олимпийскую сборную СССР сыграл 3 матча, забил 3 гола. Погиб (утонул) во время зимней рыбалки в реке Чапаевка.

Биография 

Детство известный центрфорвард Борис Казаков провёл в доме на улице Льва Толстого, в двух шагах от стадиона «Динамо». Бабушка заботливо провожала каждое утро семилетнего малыша в среднюю школу №12, ну а на «Динамо» Боря бегал самостоятельно. Хотя в детскую команду попал не сразу: отбор был строгий. Три года занимался в динамовской команде (тренер – Михаил Сенин). В 1957 году «Динамо» прекратило существование, и 16-летний Борис свое футбольное образование продолжил в «Локомотиве» (тренеры – Александр Скорохов и Александр Чистов).

Незабываемым получился финальный матч Кубка города на залитом водой стадионе «Маяк». Заводская команда принимала «Локомотив». Мяч постоянно застревал в лужах, но проворнее всех в таких условиях был Казаков. «Локомотив» благодаря его забитым мячам выиграл, а нападающий очень быстро получил приглашение в команду мастеров «Крылья Советов».

Дебютировал в чемпионате страны Борис Казаков 7 июля 1960 года в Баку в матче с местным «Нефтяником» (0:0), заменив Вадима Редкина. Свой первый гол Борис забил «Кайрату» (3:2) в Алма-Ате.

29 октября 1962 забил свой первый хет-трик в ворота «Жальгирис» (Вильнюс) (6:1).

10 июня 1964 Казаков в своём дебютном матче за ЦСКА забил два мяча (20' и 67') Динамо (Минск) в 1/16 финала розыгрыша Кубка СССР (1:2).

8 мая 1966 выводил команду ЦСКА с капитанской повязкой на матч против сборной СССР (3:4).

Борис Казаков вернулся в «Крылья» из ЦСКА (транзитом через СКА (Ростов-на-Дону)) к шестому матчу чемпионата-1967 и сразу забил мяч луганской «Заре» (1:1).

30 августа 1969 года забил московскому «Локомотиву» (3:0) свой сотый гол и стал членом Клуба имени Григория Федотова.

24 июля 1971 дома сыграл с «Уралмашем» (1:2) свой последний матч в составе «Крыльев».

13 августа 1971 на стадионе «Металлург» во время матча против «Даугавы» (Рига) Казаков вышел на поле, ударил по мячу – это был прощальный матч.

Семья 

 Дед, Александр Казаков, в 1930–х годах выступал за московский клуб «Пищевик».
 Жена, Людмила, младшая сестра Бориса Спиркина.

Память 

В 1980—90–х годах в Самаре проводились турниры в память о футболисте.

Достижения 

Командные

 бронзовый призёр чемпионата СССР (2): 1964, 1965 (в составе ЦСКА)
 победитель первой лиги СССР: 1961
 победитель чемпионата РСФСР: 1961

Личные

 Список 33 лучших футболистов сезона в СССР: 1964 (№ 3)
 Член клуба Григория Федотова — 111 голов
 Лучший бомбардир за один сезон:
 Крылья Советов (6): 1962, 1963, 1967, 1968, 1969, 1970
 ЦСКА (2): 1965, 1966

Клубная статистика

Матчи за национальную и олимпийскую сборную СССР

Примечания

Ссылки 
 Короли прошлого. Борис Казаков. 111 голов в клубе Григория Федотова  Спорт-Экспресс, 30 сентября 2003
 Статьи о Борисе Казакове на сайте ФК «Крылья Советов»

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Балаково»
Члены Клуба Григория Федотова
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Лада-Тольятти»
Утонувшие